Faramans è il nome di alcuni comuni francesi:
 Faramans – Ain
 Faramans – Isère